Павел Баженов:
 Баженов, Павел Васильевич (1788—1819) — военный инженер и писатель, преподаватель фортификации.
 Баженов, Павел Дмитриевич (1904—1941) — советский художник, мастер палехской миниатюры.
 Баженов, Павел Иванович (1923—2009) — советский военачальник, генерал-полковник.
 Баженов, Павел Сергеевич (род. 1990) — российский игрок в пляжный футбол.